{{Сингл
| Название     = Playas Gon’ Play
| Обложка      = Playas Gon' Play.jpg
| Исполнитель  = группы 3LW
| Альбом       = 3LW
| Дата выпуска = май 2001
| Формат       = [[Грампластинка|12]], CD
| Дата записи  = 2000
| Жанр         = R&B, данс-поп
| Композитор   = 
| Длительность = 17:22
| Лейбл        = Epic, Sony
| Продюсер     = Шон «Сеп» Холл
| Авторы песни = Шон «Сеп» Холл, 
| Обзоры       = * Allmusic 
| Предыдущий   = No More (Baby I’ma Do Right)
| Пред_год     = 2000
| Год          = 2001
| Следующий    = I Do (Wanna Get Close to You)
| След_год     = 2002
| Ещё          = 
}}

«Playas Gon’ Play» — второй сингл американской R&B группы 3LW из альбома 3LW'', выпущенный в мае 2001 года. Сингл достиг 81-го места в чарте Billboard Hot 100 и 21-го — в британском UK Singles Chart.

Официальные версии и ремиксы 
 «Playas Gon’ Play» (Album Version)
 «Playas Gon’ Play» (Radio Edit)
 «Playas Gon’ Play» (Instrumental)
 «Playas Gon’ Play» (A Cappella)
 «Playas Gon’ Play» (System 3 Step Mix)
 «Playas Gon’ Play» (8-Jam Street Mix)

Положение в чартах

Примечания 

Синглы по алфавиту
Синглы Epic Records